Az Onde 2000 egy korábbi MotoGP-istálló, ami korábban csapatot működtetett a 125 cm3-es vb-n. 2009-ben a csapat 6 versenyen vett részt a Grupo Francisco Hernando Ducati Team név alatt és egy Ducati Desmosedici motorokat használtak.

Történet 

2008

A csapat két pilótát alkalmazott a 125 cm3-esek között: az olasz Raffaele De Rosa, és a spanyol Pablo Nieto versenyzett a színeikben. A motorblokkot a KTM szállította.

2009

A csapat a MotoGP-ben 6 futamot futott, de anyagi problémák miatt idő előtt fejezték be a szezont. Pilótájuk Sete Gibernau spanyolországi 11. helyezése volt a legjobb eredményük.

Eredmények

125 cm³

MotoGP

Források

Külső hivatkozások 
 Onde 2000 Team hivatalos weboldal

MotoGP-csapatok